Астиоха () — персонаж древнегреческой мифологии. 

Дочь Лаомедонта и Стримо. Жена Телефа, царя мисийцев. Мать Еврипила.

Зевс отдал Лаомедонту в возмещение за Ганимеда золотую виноградную лозу, Приам подарил её Астиохе, а она за это послала сына на войну. Одна из Навпрестид. Действующее лицо трагедии Софокла «Еврипил», оплакивает сына (фр.210-211 Радт).

В других источниках жена Телефа носит имя Гиера (). Она выделялась высоким ростом, красотой превосходила даже Елены, в бою командовала женщинами Мисии и была убита Ниреем. Это амазонка, родила от Телефа Тиррена и Тархона. В ее честь назван троянский астероид Юпитера — (7119) Гиера, — открытый в 1989 году американскими астрономами Кэролин и Юджином Шумейкер в Паломарской обсерватории.

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Троада в древнегреческой мифологии
Чанаккале (ил)